Palo de leche puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rhigospira quadrangularis; o
 el nombre común de la planta Sebastiania commersoniana.